Der Seilbahnunfall von Cavalese bezeichnet zwei schwere Unfälle:
 Seilbahnunfall von Cavalese (1976)
 Seilbahnunfall von Cavalese (1998)